Die Abkürzung WMT steht für:

 Web Money Transfer
 WestMecklenburgTarif
 World Masterpiece Theater
 Warsaw mean time (UTC+01:24) bis 1915 die Zeitzone für das frühere Polen-Litauen

WMT